Джессика Тибель (, 24 ноября 1998, Диппольдисвальде) — немецкая саночница. Чемпионка юношеских Олимпийских игр. Призёр этапов Кубка мира. Член сборной Германии по санному спорту.

Биография 
Джессика Тибель добилась значительных успехов уже в юношеском возрасте. На чемпионате мира среди юниоров в сезоне 2013/14 она заняла второе место, уступив лишь своей напарнице по команде Анжелике Флейшер.

Она успешно выступила на зимних юношеских Олимпийских играх в Норвегии в 2016 году. Завоевала серебро в индивидуальном спуске и золото в эстафетном заезде.  

Дебют на этапах Кубков мира пришёлся на сезон 2017/2018 года. 5 января 2018 года она стартовала в личных соревнованиях на этапе Кубка мира в Кёнигсзее. Стала в итоге третьей. Это первый её подиум во взрослой карьере.   

На первом этапе Кубка мира сезона 2019/2020 года, в Инсбруке, она заняла третье место и повторила свой лучший результат в одиночных спусках.

Примечания

Ссылки 
 Джессика Тибель на сайте FIL

Саночники Германии